Атаки Гвардии Людовой на немецкие кинотеатры () вечером 17 января 1943 года являлись одной из военно-политических операций Гвардии Людовой.

Операция была проведена в ответ на облаву, проведённую оккупационной полицией в Варшаве 15 января 1943 года (вслед за которой должны были последовать другие облавы).

В трёх кинотеатрах Варшавы, в которых могли смотреть фильмы только лица немецкой национальности, были установлены спрятанные в чемоданах самодельные бомбы с химическим взрывателем на основе серной кислоты и хлората калия (воспламенение которого должно было вызвать взрыв порохового заряда).

Взрывы 
 Первый взрыв был запланирован в кинотеатре «Kammerlichtspieltheater» в доме 8 на улице Маршалковской. Два партизана из специальной группы Генерального штаба Гвардии Людовой — Рива Тейтельбаум по прозвищу «Ванда» и Ежи Дурач по прозвищу «Фелек» в тот день вошли в зал, а после начала просмотра покинули зал, оставив чемоданы со взрывчаткой. К их несчастью, бомба так и не взорвалась.
 Второй взрыв осуществлялся в кинотеатре «Helgoland» на улице Злотой. За доставку чемодана со взрывчаткой отвечали представители специальной группы Гвардии Людовой — Ян Стшешевский по прозвищу «Виктор» и Ян Вышинский по прозвищу «Выга». Бомба не взорвалась и здесь.
 Третий взрыв нужно было осуществить в кинотеатре «Apollo» на площади Трёх Крестов. За доставку бомб в подвал отвечали Ладислав Бучинский по прозвищу «Казик Дебяк» и Мирослав Краевский по прозвищу «Петрек». Купив билет, «Казик Денбяк» вошёл в зал под прикрытием «Петрека». В ходе акции его кто-то узнал, и Бучинский при попытке бегства был убит. Тем не менее, установленная здесь бомба всё-таки взорвалась.

Хотя поставленные задачи были выполнены не полностью,  в результате операции немцы были вынуждены прекратить облавы

Примечания

Литература 
 Tomasz Strzembosz: "Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939-1944", str. 236-237, PIW 1983, ISBN 83-06-00717-4

Антифашистское сопротивление в Польше
События 17 января
Январь 1943 года
1943 год в Польше